Натуральне число 1416
 1416 рік до нашої ери
 1416 рік нашої ери